Filmes de Zorro pode referir-se a filmes como:

 The Mark of Zorro, filme mudo, de 1920, com Douglas Fairbanks.
 A Marca do Zorro, filme de 1940 com Tyrone Power.
 The Mark of Zorro, filme de 1974, para TV, com Frank Langella.
 A Máscara do Zorro, filme de 1998 com Antonio Banderas.
 A Lenda do Zorro, filme de 2005 com Antonio Bandeiras e Catherine Zeta-Jones.

Desambiguação